Spring Creek Township (Illinois)
Spring Creek Township (comté d'Elk, Pennsylvanie)
Spring Creek Township (comté d'Ozark, Missouri)
Spring Creek Township (comté de Black Hawk, Iowa)
Spring Creek Township (comté de Howell, Missouri)
Spring Creek Township (comté de Maries, Missouri)
Spring Creek Township (comté de Phelps, Missouri)
Spring Creek Township (comté de Shannon, Missouri)
Spring Creek Township (comté de Tama, Iowa)